Кіберо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 130 км на південний захід від Ренна, 33 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2703 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Кіберон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан